Gemar steht für:
 den deutschen Namen der elsässischen Gemeinde Guémar

Gemar ist der Familienname folgender Personen:
 Charles D. Gemar (* 1955), US-amerikanischer Astronaut